Schirach peut faire référence à :

Adam Gottlob Schirach (1724-1773), un agronome allemand.
Gottlob Benedict von Schirach (1743-1804), un historien, écrivain et journaliste allemand.
Baldur von Schirach (1907-1974), le chef des Jeunesses hitlériennes dans l'Allemagne nazie.
Ferdinand von Schirach (né en 1964), un criminaliste et écrivain allemand, fils de Robert von Schirach et petit-fils de Baldur von Schirach.
Ariadne von Schirach (née en 1978), auteur allemand, fille de l'écrivain Richard von Schirach et petite-fille de Baldur von Schirach.